Pelargus ist der Name von

 Ambrosius Pelargus (Ambrosius Storch, Storgk; * um 1493/94, † 1561), Dominikaner und Kontroverstheologe
 Christoph Pelargus (1565–1633), deutscher Theologe
 Gottlieb Pelargus (auch: Biedermann, Storch; 1605–1672), deutscher evangelischer Theologe und Rhetoriker
 Hugo Pelargus (1861–1931), Königlich Württembergischer Hoferzgießer in Stuttgart
 Rudolf von Pelargus (1853–1923), Senatspräsident beim Reichsgericht
 Wilhelm Pelargus (1820–1901), Kunsterzgießer in Stuttgart

Siehe auch:
 Kunstgießerfamilie Pelargus